

Pessoas
Scott Elrod

Localidades

Elrod (Carolina do Norte)

Outros
Aepycamelus elrodi

Desambiguação